Ayr ist der Name mehrerer Orte:

 Ayr, eine Hafenstadt in Schottland
 Ayr (Ontario), ein Ort in Kanada
 Ayr (Queensland), ein Ort in Australien

in den Vereinigten Staaten:
 Ayr (Michigan), im Emmet County
 Ayr (Nebraska), im Adams County
 Ayr (North Dakota), im Cass County
 Ayr (Texas), im Deaf Smith County – nicht mehr existent

Wahlkreise
 Ayr (Wahlkreis, Schottland), Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Ayr (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das Britische Parlament

Fließgewässer:
 River Ayr, ein Fluss in Schottland

Siehe auch
 Ayr Township
 Air
 Point of Ayr